Winsted (Connecticut)
 Winsted (Minnesota)